Shuanglu (kinesiska: 双路, 双路街道, 双桥区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 79 kilometer väster om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shuanglu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shenglilu,  km sydost om Shuanglu. Omgivningarna runt Shuanglu är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina